Bunești több romániai település neve:

 Bunești, Argeș megye, Cotmeana község
 Bunești, Argeș megye, Mălureni község
 Szászbuda, Brassó megye
 Bunesd, Hunyad megye
 Széplak, Kolozs megye
 Bunești, Suceava megye
 Bunești, Vâlcea megye
 Bunești, Vaslui megye